Мілованов Августин Лазаревич (1937—2019) — радянський і білоруський актор театру і кіно.
 Мілованов Андрій Олексійович (1912—1984) — червоноармієць РА, Герой Радянського Союзу.
 Мілованов Андрій Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мілованов Богдан (* 1988) — український футболіст, захисник іспанського клубу «Спортінг» (Хіхон).
 Мілованов Віктор Костянтинович (1904—1992) — радянський фізіолог, академік ВАСГНІЛ, лауреат Сталінської премії.
 Мілованов Іван Сергійович (* 1989) — російський футболіст, гравець у міні-футбол.
 Мілованов Ігнатій Михайлович (?-?) — російський мандрівник XVII століття.
 
 Мілованов Олексій Михайлович (1913—1944) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Мілованов Олексій Пантелеймонович (1918—2012) — технічний керівник проекту «Вега» (Венера — комета Галлея), професор МАІ, лауреат Ленінської і Державної премій СРСР.

Див. також 
 Милованов Тимофій Сергійович